Hilltop kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Hilltop (Georgia)
Hilltop (Minnesota)
Hilltop (Ohio)
Hilltop (Texas)

Zie ook
 Het Engelse zelfstandig naamwoord hilltop